Wilchiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Olchowka/Ольховка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Schdaniwka, siehe Wilchiwka

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, siehe Wilchiwka (Charkiw)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Roschnjatiw, siehe Wilchiwka (Roschnjatiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Beresne, siehe Wilchiwka (Beresne)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Jemiltschyne, siehe Wilchiwka (Jemiltschyne)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Wilchiwka (Chust)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Semeniwka, siehe Wilchiwka (Semeniwka)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Horochiw, siehe Wilchiwka (Horochiw)

Auch ein Fluss in der Oblast Luhansk trägt diesen Namen, siehe Wilchiwka (Fluss)

Siehe auch:
 Olchowka

uk:Вільхівка